Once Upon A Time In The West pode ser:
Once Upon A Time In The West (álbum), um álbum da banda Hard-Fi lançado no ano de 2007
C'era una volta il West, um filme um de western spaghetti dirigido por Sergio Leone e lançado em 1968

Desambiguação